Цу́дзии — японская фамилия.

Известные носители:
 Цудзии, Нобуюки — незрячий от рождения японский пианист и композитор

Псевдонимы:
 Цудзии, Такаси — псевдоним японского писателя и поэта